Валерий Пономаре́нко:
 Пономаренко, Валерий Валерьевич (род. 1970) — российский спортсмен, чемпион Летних Паралимпийских игр 2008 года.
 Пономаренко, Валерий Сергеевич (род. 1967) — российский актёр и юморист, телеведущий, пародист.